Izumi – miasto w prefekturze Osaka
 Izumi – miasto w prefekturze Kagoshima
 Izumi – wioska w prefekturze Kumamoto
 Izumi – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Izumi – jedna z dzielnic miasta Sendai
 Izumi – imię japońskie
 Izumi (1894) − krążownik